Hasta Siempre, Comandante  ili jednostavno "Hasta Siempre" je pjesma na španjolskom jeziku, kubanskog glazbenika Carlosa Puebla iz 1965. godine. Pjesma opjevava oproštajno Che Guevarino pismo, prije nego što je napustio Kubu da bi potpomogao revolucije u Kongu i Boliviji gdje je nakraju i poginuo 1967.

Pjesma opjevava ključne detalje Kubanske revolucije, glorificirajući ulogu Che Guevare kao revolucionarnog komadanta. Postaje vrlo popularna u ljevičarskim krugovima poslije Che Guevarine egzekucije i mnogi glazbenici su je pjevali kao cover verziju. Naziv pjesme aludira na poznate Che Guevarine riječi "Hasta la Victoria Siempre" (Zauvijek do konačne Pobjede)

Verzije pjesme
Postoji više od dvjesto inačica ove pjesme. Popularni glazbenici Latinske Amerike među kojima su bili: Compay Segundo, Los Calchakis, Los Olimareños, Ángel Parra, Soledad Bravo, Óscar Chávez, Nathalie Cardone, Robert Wyatt, Inés Rivero, Silvio Rodríguez, Enrique Bunbury, María Farantouri, Boikot, Walter César, Zebda, Xesco Boix, Wayna Taki, Verónica Rapella, Rolando Alarcón, Los Machucambos, Julio César Barbosa, Radio Obrera, Celso Piña, Ixo Rai i još mnogi drugi. Najpoznatijom inačicom u Latinskoj Americi se smatra verzija Compay Segundoa a u Europi verzija Nathalie Cardone.

Izvorni tekst na španjolskom

 Aprendimos a quererte
 desde la histórica altura
 donde el Sol de tu bravura
 le puso cerco a la muerte.

 Aquí se queda la clara,
 la entrañable transparencia,
 de tu querida presencia,
 Comandante Che Guevara.

 Tu mano gloriosa y fuerte
 sobre la Historia dispara
 cuando todo Santa Clara
 se despierta para verte.

 Aquí se queda la clara,
 la entrañable transparencia,
 de tu querida presencia,
 Comandante Che Guevara.

 Vienes quemando la brisa
 con soles de primavera
 para plantar la bandera
 con la luz de tu sonrisa.

 Aquí se queda la clara,
 la entrañable transparencia,
 de tu querida presencia,
 Comandante Che Guevara.

 Tu amor revolucionario
 te conduce a nueva empresa
 donde esperan la firmeza
 de tu brazo libertario.

 Aquí se queda la clara,
 la entrañable transparencia,
 de tu querida presencia,
 Comandante Che Guevara.

 Seguiremos adelante,
 como junto a tí seguimos,
 y con Fidel te decimos:
 «¡Hasta siempre, Comandante!»

 Aquí se queda la clara,
 la entrañable transparencia,
 de tu querida presencia,
 Comandante Che Guevara.

Vanjske poveznice 

 200 inačica pjesme

Skladbe